LBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juvai Semaring, Longbawan, Indonesia